Tonight – album Davida Bowiego
 Tonight – album FM
Tonight - album Savage
 Tonight – minialbum Big Bangu
 Tonight – singel Def Leppard
 Tonight – singel Westlife
 Tonight – singel Jonas Brothers
 Tonight – singel Jay Seana
 Tonight – singel Ann Winsborn